Клевета:
 Клевета — заведомо ложная порочащая информация или распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
 Клевета (бухтан) — один из грехов в исламе.
 «Клевета» — американский фильм 1957 года.
 «Клевета» — картина итальянского художника Сандро Боттичелли.
 «Клевета» — фильм первый четырёхсерийного советского фильма «К расследованию приступить».

См. также 
 Клеветникам России